Le tréma est un diacritique de l'alphabet latin, généralement placé au-dessus d'une lettre ( ¨ ), il peut aussi être souscrit, c'est-à-dire placé au-dessous d'une lettre ;
 Tréma est un label de musique ;
Trema est un genre de plante ;
Trema est une localité de Croatie située dans la municipalité de Sveti Ivan Žabno, comitat de Koprivnica-Križevci ;
 Tréma est le réseau d'autobus de Mâcon ;
 Tréma est le réseau de transports en commun de la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais ;
 le tréma sert également en mathématiques et en physique pour noter une dérivée seconde par rapport au temps.